__notoc__
Dans l'univers de fiction de Star Trek, une planète de classe M ou planète de classe Minshara est une planète sur laquelle les Humains peuvent vivre sans équipement particulier. Il semblerait que cette dénomination soit d'origine vulcaine.

 L'atmosphère y est généralement riche en azote et en oxygène et dans des proportions confortables.
 L'atmosphère est dépourvue de gaz toxique (acide sulfurique en suspension, etc).
 Les températures sont au moins localement supportables pour la vie humaine.
 La gravitation ne requiert pas d'équipement supplémentaire.
 L'humidité et l'eau permet la vie.
 La végétation est déjà présente.

On peut également y trouver des formes de vie animale, voire humanoïde.

Planètes de classe M 
 Aldea
 Alpha Carinae II
 Bajor
 Betazed
 Cardassia Prime
 Ferenginar
 Genesis
 Ligon II
 Ophiucus IV
 Qo'noS
 Risa
 Romulus
 Terre
 Vulcain
Nibiru
Kaminar

Anecdotes 
Depuis les débuts de Star Trek, la série originale, de nombreux téléspectateurs se sont demandé pourquoi les équipages des différents vaisseaux visitaient beaucoup plus souvent des planètes de classe M que des mondes étranges. 

Dans un épisode de Star Trek : La Nouvelle Génération, le professeur Gallen, mentor en xénoarchéologie du capitaine Picard a également avancé l'idée qu'une espèce, appelée les Progéniteurs, aurait ensemencé une grande partie de l'univers, ce qui expliquerait la ressemblance entre les espèces de la galaxie. 

Il est plus que probable qu'il s'agisse d'un concept vulcain, vu que (chronologiquement par rapport à l'ensemble des séries Star Trek) le premier personnage à mentionner ce nom est le Subcommander T'Pol dans Star Trek: Enterprise.

Voir aussi

Liens externes 
 

Planète de Star Trek